Konstabel henviser til flere artikler:

 Konstabel – Kontraktansat soldat på manuelt niveau siden 1960 i Danmark.
 Constable (politi) – Polititjenestemænd af lavere rang i UK og Finland.
 Connétable de France – Højeste militære embede i middelalderens Frankrig.